Free Records foi a primeira gravadora brasileira que não vendeu música.

A princípio parece uma companhia discográfica convencional. Mas o que diferencia a Free Records das demais é a forma de distribuição do catálogo.
Todo o conteúdo artístico da gravadora é distribuido livremente pela internet em seu site acompanhado de uma licença pública Creative Commons. Criado pelo Professor Lawrence Lessig, da Universidade de Stanford, o “Creative Commons”
é um projeto sem fins lucrativos que disponibiliza licenças jurídicas para obras intelectuais, oferecendo proteção e liberdade a artistas e autores, que encontram o meio termo entre “todos os direitos reservados” e “alguns direitos reservados” para difundir sua obra. Na prática, no caso da Free Records o público pode baixar gratuitamente por download, copiar e transferir livremente todos os fonogramas pertencentes à gravadora, podendo utilizá-los para qualquer fim sem necessidade de autorização prévia, desde que sejam respeitados “alguns direitos reservados”: é preciso sempre dar crédito aos autores; a obra original não pode ser adaptada ou modificada, nem poderá ser utilizada com fins lucrativos.

O casting da Free Records é  selecionado com base em critérios artísticos.  A gravadora custeia todo o processo de produção do disco, e trabalha na divulgação, sem ônus para o artista, sem ônus para o público. A receita advém de publicidade, parcerias comerciais e do agenciamento dos artistas do casting.

Hoje em dia, o site da Free Records foi desativado e nenhuma informação mais da gravadora foi encontrado na internet, indicando que ela foi extinta embora não se saiba quando.

Início 
A Free Records foi lançada em 29 de março de 2007, no Espaço Paidéia, em São Paulo, em um evento produzido e realizado pelo Sesc SP  chamado "Mostra Sesc/Free Records de Música Virtual". O evento marcou o primeiro lançamento on-line de uma gravadora, com shows de todos os artistas transmitidos ao vivo pela internet. A gravadora foi idealizada por Kacique Pinto e Fernando Ceah, músicos e produtores musicais.

Notas Bibliográficas
  Matéria sobre Free Records - UOL

  Matéria sobre a Free Records - O Estado de S. Paulo

Ligações externas

  www.freerecords.com.br (Link do site desativado)
Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2007